Jaeger est un mot allemand signifiant chasseur

Patronyme 

 Andrea Jaeger (1965-), joueuse de tennis américaine, devenue religieuse anglicane en 2006 ;
 August Jaeger (1860-1909), éditeur de musique, ami du compositeur Edward Elgar ;
 Claude Jaeger (1917-2004), producteur de cinéma et acteur suisse ;
 Elfriede Jaeger (1899-1964), femme politique allemande ;
 Franz Jaeger (1941-), économiste et politicien suisse ;
 Gérard Jaeger (1952-), historien, essayiste et romancier suisse ;
 Hans Jæger (1854-1910), écrivain et théoricien anarchiste norvégien ;
 Jean-Henri Jaeger (1944-2022), chirurgien français ;
 Jean-Paul Jaeger (1944-), évêque d'Arras ;
 Jules-Albert Jaeger (1898-1964), journaliste français ;
 Jules Jaeger (1864-1935), homme politique français ;
 Melanie Jaeger (1981-), chanteuse allemande ;
 Nicolas Jaeger (1946-1980), médecin et alpiniste français ;
 Richard Jaeger (1913-1998), homme politique allemand ;
 Robert-Auguste Jaeger (1896-1983), peintre français ;
 Sam Jaeger (1977-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Werner Jaeger (1888-1961), historien de la philosophie et philologue allemand.

Entreprise 
 Jaeger-LeCoultre est une entreprise suisse d’horlogerie établie au Sentier dans la vallée de Joux (canton de Vaud) ;
 Jaeger, entreprise britannique de vêtement, créée en 1884.

Fiction 
 Dans les films Pacific Rim et Pacific Rim Uprising, les Jaeger sont les robots géants construit par l'humanité pour combattre des monstres aliens dénommés Kaiju.
 Dans L'Attaque des Titans, Eren Jäger, le protagoniste et sa famille portent le Nom de famille Jaeger.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain